Руслан Вікторович Волошин (нар. 18 серпня 1999, Подолянське Віньковецький район — 27 серпня 2022, Харків) — лейтенант ЗСУ, заступника командира 8-ї роти 3-го танкового батальйону з озброєння 1-шої окремої танкової Сіверської бригади. Учасник російсько-української війни..

Життєпис 
Руслан Волошин народився 18 серпня 1999 року у селі Подолянське Віньковецького району Хмельницької області.

Після закінчення школи Волошин Руслан навчався у Державному навчальному закладі «Барський професійний будівельний ліцей» по професії «Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах» у групі № 7 (2014—2017). У 2018 році був призваний до Збройних сил України.

Військову майстерність Руслан продовжив освоювати у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Отримав перше офіцерське звання «Лейтенант». Після закінчення навчання був розподілений до 1 окремої танкової Сіверської бригади.

Із перших днів повномасштабної російсько-української війни прийняв посаду заступника командира 8-ї роти 3-го танкового батальйону з озброєння.

Останній бій Руслана Волошина був 27 серпня 2022 року у місті Харкові.

Похований у селі Подолянське Віньковецької селищної громади.

Примітки

Джерела 
Медіа-корпорація «Є», У Віньковецькій громаді попрощалися зі загиблим на війні земляком, 01.09.2022

Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022
Українські воїни, загиблі у російсько-українській війні (з 2014)